Molekulska formula -{C14H10O2}- se može odnositi na:

 9,10-Dihidroksiantracen
 Бензил